Puchar Izraela w piłce nożnej (, , czyli Puchar Państwa Izrael) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Izraelu. Organizowane co sezon przez Izraelski Związek Piłki Nożnej (IFA) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Ligat ha’Al piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
Pierwszy turniej pucharowy w Izraelu, który wtedy tworzył Brytyjski Mandat Palestyny odbył się w 1922 roku, kiedy odbyły się rozgrywki w piłce nożnej z udziałem wojskowych brytyjskich. Do 1927 roku takie zawody odbywały się corocznie. W 1922 roku drużyna South Lancashire Regiment z Hajfy zdobyła puchar, w 1923 triumfatorem została Royal Air Force Ramla , a kolejne cztery edycji (1924-1927) wygrała drużyna Royal Air Force z Palestyny. Wszystkie te turnieje nie są uznawane przez Izraelski Związek Piłki Nożnej.

W tym samym czasie, w latach 1923-1927, odbył się nieoficjalny Puchar Magen-Szimszon, do którego dopuszczone były tylko drużyny towarzystwa Maccabi. W 1923 i 1924 trofeum wygrała drużyna Maccabi z miasta Nes Cijjona, w 1925 i 1926 Maccabi z Tel Awiwu, a w 1927 Maccabi Hajfa.

Pierwsza oficjalna edycja została rozegrana przed powstaniem Państwa Izrael w 1928 roku, kiedy został ​​organizowany przez Palestyński Związek Piłki Nożnej turniej zwany Puchar Ludu. Rozgrywki odbywały się corocznie, z wyjątkiem 1931 i 1936. Rywalizacja nie ustała podczas trwania II wojny światowej, ale Izraelski Związek Piłki Nożnej uznawał puchary tylko do 1942 roku. Tak zwane Puchary Wojenne z lat 1943 i 1944/45 nie są uznawane: Puchar 1943 nie jest uznawany pomimo faktu, że Palestyński Związek Piłki Nożnej oficjalnie przyznał trofeum Brytyjskiej Królewskiej Drużynie Artylerii Kanonierów, a zawody 1944/45 nie są uznawane rozpoznany dzięki bojkotowi zespołów Beitar.

Po odzyskaniu przez Izrael niepodległości w 1948 roku rozgrywki zostały przemianowane na Puchar Państwa Izrael, sponsorowane przez Izraelski Związek Piłki Nożnej. Przez pierwsze dziesięć lat zawody odbywały się z przerwami, od 1962 roku Puchar odbywa się corocznie.

W 1958 i 1973 odbyły się turnieje jubileuszowe z okazji dziesiątej i dwudziestej piątej rocznicy odzyskania przez Izrael niepodległości. Rozgrywki te odbywały się osobno dla każdej ligi, odpowiednio wyłoniono dwóch zwycięzców – z ligi Leumit (wtedy najwyższy poziom) i Alef (poziom niższy):

Rekordzistą pod względem triumfów jest Maccabi Tel Awiw, który zwyciężał 23 razy. Tradycyjnie finał i półfinały rozgrywane są na Stadionie Ramat Gan w Tel Awiwie.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 205 klubów występujących w Mistrzostwach Izraela. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do półfinału (oprócz ćwierćfinałów, które grane są systemem każdy z każdym - mecz i rewanż) rozgrywane w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021/22 rozgrywki składają się z 12 etapów: rundy eliminacyjnej 1-8, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Izraela na podium oficjalnie stawało w sumie 31 drużyna. Liderem klasyfikacji jest Maccabi Tel Awiw, który zdobył 24 Puchary.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Ligat ha’Al
 Toto Cup
 Superpuchar Izraela

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Izraela w bazie League321 

!